Engströmstjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Engströmstjärnen, Norrbotten, sjö i Älvsbyns kommun, 
Engströmstjärnen, Lappland, sjö i Arvidsjaurs kommun,  (6,73 ha)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn